Kalter Kaffee steht für:
 kaltgewordenen Kaffee
 Cold brew oder cold pressing, bei Raumtemperatur aus grobgemahlenen Kaffeebohnen extrahierter Kaffee
 eine regionale Bezeichnung des Cola-Mischgetränks Spezi (Getränk)
 Kalter Kaffee (Film), französischer Kurzanimationsfilm aus dem Jahr 2015

Siehe auch:
 Eiskaffee